

Geografia

Romania 
 Vatra Dornei – municipio del distretto di Suceava
 Vatra Moldoviței – comune del distretto di Suceava
 Vatra Luminoasă – quartiere di Bucarest

Moldavia 
 Vatra – città del Municipio di Chișinău

Altro 
 Vatra Games – azienda produttrice di videogiochi